Kingittut bezeichnet:
 Kingittut (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kingittut (Inselgruppe, bei Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kingittut (Inselgruppe, Sermersuut), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland